Майерсон () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Майерсон, Бесс (1924—2014) — американская телеведущая и участница шоу.
 Майерсон, Роджер (род. 1951) — американский экономист, лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года.